B 311 bezeichnet:
 Bundesstraße 311 in Deutschland
 Pinzgauer Straße in Österreich

Abkürzung